G0 steht für
 g0, Grundfrequenz in der Musik 
 G0 (Phase), Ruhephase in der Zellbiologie
g0, Normfallbeschleunigung

Siehe auch:
 GO